Rabat – stolica Maroka
 Rabat / Victoria – miejscowość na wyspie Gozo w Republice Malty
 Rabat – miejscowość na wyspie Malta w Republice Malty
 rabat – opust, obniżka cenowa (mniej poprawnie: upust)
 rabat brytyjski – opust w wysokości składki wpłacanej przez Wielką Brytanię do budżetu UE

Zobacz też:
 ribat – klasztor muzułmański